For the Love of a Girl – film del 1912 diretto da Barry O'Neil
 For the Love of a Girl – film del 1916 diretto da Harry Carey